Zablocki ou Zabłocki peut faire référence à :

 (1978), un procès de la Cour suprême des États-Unis.

Personnalités 

, une famille aristocratique polonaise,
 (1941- ), sociologue américain,
 (1907–2002), scientifique polonais,
 (1912–1983), personnalité politique  américaine,
 (1981- ), athlète américain,
 (1754–1821), écrivain polonais,
 (1984–2015), footballeur polonais,
 (1926–2014), personnalité politique polonaise,
Wojciech Zabłocki (1930-2020), athlète et architecte polonais.